Club Italia 2018-2019 (pallavolo femminile) – torneo di pallavolo femminile
 Club Italia 2018-2019 (pallavolo maschile) – torneo di pallavolo maschile